Лен Ве́стманланд () — лен, расположенный в центральной Швеции. Граничит с ленами Сёдерманланд, Эребру, Даларна и Уппсала. Административный центр — город Вестерос.

В основном, соответствует восточной части исторической провинции Вестманланд, однако небольшие части лена находятся на территории провинций Нерке, Уппланд, Сёдерманланд и Даларна.

Административное деление 
Лен разделён на 10 коммун:

 Арбуга, центр — Арбуга,
 Фагерста, центр — Фагерста,
 Халльстахаммар, центр — Халльстхаммар,
 Кунгсёр, центр — Кунгсёр,
 Чёпинг, центр — Чёпинг,
 Нурберг, центр — Нурберг,
 Сала, центр — Сала,
 Шиннскаттеберг, центр — Шиннскаттеберг,
 Сурахаммар, центр — Сурахаммар,
 Вестерос, центр — Вестерос.

Ландсхёвдинги (губернаторы) Вестманланда

Ссылки 
 Västmanland County Administrative Board
 Västmanland County Council

Вестманланд